Патрік Дональд Легі (,  9 червня 1979, Бостон) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1997 року.

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 122-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Нашвілл Предаторс» та «Блек Вінгз Лінц».

Загалом провів 50 матчів у НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Лінца»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Спортсмени з Массачусетсу